Aristobia hispida  — вид жуков-усачей рода Aristobia из подсемейства Lamiinae. Обнаружены в юго-восточной Азии (Вьетнам, Китай, Тайвань). Среднего размера жуки: длина тела от 20 до 30 мм.  Вид был впервые описан в 1853 году под названием Cerosterna hispida британским энтомологом Уильямом Уилсоном Сондерсом. В 1868 году включён в состав рода Aristobia.

Кормовые растения
Приведены в соответствие с каталогом Titan:
 Хвойные
 Cupressaceae: Cunninghamia lanceolata, род Cupressus;
 Pinaceae: Pinus massoniana;
 Покрытосеменные
 Anacardiaceae: Rhus vernicifera;
 Euphorbiaceae: Vernicia fordii;
 Fabaceae: Amorpha fruticosa, Dalbergia balansae, Dalbergia sissoo, Lespedeza bicolor;
 Fagaceae: Castanea mollissima, род Quercus;
 Juglandaceae: Juglans regia, Platycarya strobilacea, Pterocarya stenoptera;
 Lauraceae: Cinnamomum burmannii;
 Mimosaceae: род Acacia;
 Moraceae: Morus alba;
 Oleaceae: Ligustrum lucidum, Olea europaea;
 Poaceae: род Bambusa;
 Rosaceae: Prunus persica;
 Rutaceae: род Citrus;
 Ulmaceae: род Celtis.

Примечания

Литература 
 Gressitt, Judson Linsley (1951). Longicorn beetles of China. Longicornia, Paris 2: 1—667, 22 pls.
 Hua, Li-Zhong (2002). List of Chinese Insects. Zhongshan (Sun Yat-sen) University Press, Guangzhou. List of Chinese Insects 2: 1—612.

Ламиины
Животные, описанные в 1853 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии